René Delaville-Leroulx (1743-1797), administrateur et homme politique français ;
 Joseph Delaville Le Roulx (1747-1803), négociant et homme politique français ;
 Pierre-Joseph Delaville (1762-1819), personnalité politique française ; 
 Joseph Delaville Le Roulx (1855-1911), archiviste-paléographe et historien français.